Waalseweg (Tull en 't Waal)
 Waalseweg (Someren)
 Waalseweg (Wijnbergen)